Джордж Эллис (George Ellis):
 Эллис, Джордж (1753—1815) — британский поэт, литературовед, антиквар, дипломат.
 Эллис, Джордж (род. 1932) — английский бегун.
 Эллис, Джордж (род. 1964) — австралийский дирижёр и композитор.
 Эллис, Джордж Винер (1812—1900) — британский анатом.
 Эллис, Джордж Р. (род. 1937) — американский писатель и историк искусств.
 Эллис, Джордж Форбс (1903—1972) — американский скотовод и писатель.
 Эллис, Джордж Фрэнсис (род. 1939) — британский и южноафриканский космолог.
 Эллис, Джордж Эдвард (1814—1894) — британский священник и историк.
 Эллис, Джордж Вашигтон (1875—1919) — американский адвокат и писатель.